Margarita de Dinamarca, nacida el 23 de junio de 1456 y fallecida el 14 de julio de 1486, fue una reina consorte del Reino de Escocia, con motivo de su matrimonio con el rey Jacobo III de Escocia, siendo los padres del rey Jacobo IV de Escocia.

Orígenes familiares 
Margarita de Dinamarca nació el 23 de junio de 1456, siendo hija del rey Cristián I de Dinamarca (1448-1481), Noruega (1450-1481) y Suecia (1457-1464), y de su esposa la marquesa Dorotea de Brandeburgo.

Reina de Escocia 
En julio de 1469 Margarita contrajo matrimonio con Jacobo III, rey de Escocia (1460-1488) en la abadía de Holyrood.

De dicho matrimonio tuvo tres hijos:
 Jacobo IV de Escocia (17 de marzo de 1473 - 9 de septiembre de 1513).
 Jacobo Estuardo, duque de Ross (marzo de 1476 - enero de 1504).
 Juan Estuardo, conde de Mar (diciembre de 1479 - 1503).

Su padre, el rey Cristián I, pactó la entrega de una importante dote a su esposo, aunque al retrasarse en los pagos entregó como prenda las islas Órcadas y las islas Shetland, que eran bienes propiedad de la corona de Noruega.

Reina Margarita falleció en el castillo de Stirling el 14 de julio de 1486, siendo enterrada en la abadía de Cambuskenneth.

Consortes reales de Escocia con los Estuardos
Nobles de Dinamarca del siglo XV
Princesas de Dinamarca (casa de Oldemburgo)
Danesas del siglo XV
Escocesas
Nacidos en Copenhague
Reinas consortes del siglo XV
Consortes reales de la casa de Oldemburgo